Станция Атбасар-1 () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Атбасаре, Акмолинской области.

История

Галерея

Примечания 

Транспорт Атбасара
Здания и сооружения Атбасара
Железнодорожные станции Казахстана